Groep van Tien (industrielanden)
 Groep van Tien (België)